Иван Костов може да се отнася за:
 Иван Костов (1885-1943) – български журналист
 Иван Костов (1913-2004) – български учен (минералог, академик)
 Иван Костов (р. 1949) – български политик (министър-председател) и учен (икономист, доцент)